Пара Александр Пейя и Бруно Соарес — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы братья Брайаны защищали свой титул, но проиграли в четвертьфинале.

Посев 
Все сеяные начинают турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Четвертьфинал)
 ' Александр Пейя /  Бруно Соарес (Титул)
  Леандер Паес /  Радек Штепанек (Второй раунд)

<li>  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (Четвертьфинал)
<li>  Роберт Линдстедт /  Даниэль Нестор (Полуфинал)
<li>  Иван Додиг /  Марсело Мело (Четвертьфинал)
<li>  Максим Мирный /  Хория Текэу (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Rogers Cup 2013